Il toponimo Kapatagan può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Kapatagan, municipalità della Provincia di Lanao del Norte
Kapatagan, municipalità della Provincia di Lanao del Sur